Ярослава Шведова і Тамарін Танасугарн були чинними чемпіонками, але цього разу Шведова вирішила не брати участі.
Танасугарн грала в парі з Мариною Еракович і вони виграли титул, перемігши у фіналі пару Анна Чакветадзе і Ксенія Первак з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

2010
PTT Pattaya Open, парний розряд